Konserwatyści – zwolennicy konserwatyzmu,
 Konserwatyści – luksemburska partia polityczna.